Les Sept Messagers, recueil de nouvelles de Dino Buzzati (1942)
 Les Sept Messagers, une nouvelle de ce recueil